Square Enix — японский разработчик и издатель видеоигр, сформированный в результате слияния 1 апреля 2003 года разработчика видеоигр Square и издателя Enix. Компания известна своими сериями ролевых игр, а именно Final Fantasy, Dragon Quest и Kingdom Hearts. 
 
Нижеследующий список включает игры, разработанные или опубликованные Square Enix после формирования объединённой компании, выпущенные для мобильных платформ, таких как простые телефоны-кирпичи, iOS и Android.

Games

Примечания

Ссылки 
 Official European game list
 Official North American game list
 Official Japanese game list 

Списки компьютерных игр
Square Enix